Andriola ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Andriola (1912–1983), US-amerikanischer Comiczeichner
 Elina Andriola (* 1986), griechische Sportgymnastin

Siehe auch:
 Andreola